Varissaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Varissaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (5 ha)
 Varissaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,39, long 27,03), 
 Varissaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,38, long 23,50), 
 Varissaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,21, long 23,73),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,21, long 26,58),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,12, long 26,90),  (3 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,59),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 26,80),  (2 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,81, long 26,90),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,38, long 28,17),  (19 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,84),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,94),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,56, long 28,96),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,50, long 29,06),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,30, long 27,90),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,58, long 27,35),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,46, long 27,74),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Kajanaland, Kajana),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,34, long 25,34),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,95, long 26,42),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,74, long 28,04),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,26, long 26,66),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,43, long 26,24),  (2 ha)
 Varissaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,42, long 26,45),  (5 ha)
 Varissaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,32, long 27,93),  (3 ha)
 Varissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,88, long 29,44),  (3 ha)
 Varissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,23, long 29,34), 
 Varissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,28, long 28,87),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Pihtipudas, Alvajärvi),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 25,99),  (2 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,05, long 28,63),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (1 ha)
 Varissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,65, long 27,37),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,02, long 27,99),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,09, long 28,34),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,21, long 25,80),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,37, long 27,27), 
 Varissaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,38, long 29,62),  (0 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,97, long 27,15),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,90, long 27,52),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,67, long 27,72),  (1 ha)
 Varissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,64, long 29,89), 
 Varissaari (ö i Kannonkoski, Huopanankoski),  (2 ha)
 Varissaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (0 ha)
 Kråkholmen (ö i Finland, Mellersta Österbotten), Karleby,  (2 ha)
 Varissaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,23, long 27,32),  (1 ha)
 Kråkholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,23, long 25,19),  (3 ha)